

Persone 
 Domenico Obizzi (XVII secolo–XVII secolo) – cantante e compositore italiano
 Ferdinando Obizzi (1701-1768) – nobile italiano
 Guglielmo Malaspina degli Obizzi (...–...) – politico italiano
 Lucrezia Dondi dall'Orologio Obizzi (1612-1654) – nobile italiana
 Luigi Monticelli Obizzi (1863-1946) – dirigente sportivo e sollevatore italiano
 Obizzo Obizzi (X secolo–XI secolo) – nobile di origine francese
 Pio Enea I Obizzi (1525-1589) – nobile italiano
 Pio Enea II Obizzi (1592-1674) – promotore di teatro e librettista italiano

Storia di famiglia 
 Obizzi – importante famiglia italiana di origine francese